Семён Андрианович Ковальков (род. 20 декабря 1952 года) — советский игрок в хоккей с мячом.

Карьера 
Воспитанник рижской школы хоккея с мячом. В 1967 году начал играть за «Портовик». Будучи призванным на действительную военную службу, выступал за свердловский СКА. За СКА отыграл девять сезонов с 1972 по 1978 и с 1980 по 1981 годы. Сезон 1978/1979 провёл в «Старте». В высшей лиге провел 208 матчей, забил 33 гола.

Также играл за рижские команды «Балтика» и «Бумажник».

Достижения 
Обладатель Кубка европейских чемпионов 1975 года.

Чемпион СССР 1974 года.

Бронзовый призёр чемпионата СССР 1975 года.

Трижды входил в список лучших игроков сезона (1975, 1976 и 1978).

Ссылки 
 Семён Ковальков
 Semen Kovaljkov 
 За бортом

Хоккеисты с мячом СССР
Игроки КХМ «СКА-Свердловск»
Игроки КХМ «Старт»